Regillio est un prénom pouvant désigner:

Prénom
 (né en 1983), joueur néerlando-haïtien de football
Regillio Simons (né en 1973), joueur néerlandais de football
 (né en 1986), joueur belge de football
 (né en 1973), joueur néerlandais de football

Voir aussi

Homonymie de prénom